9/7 kan syfta på:

 9 juli
 7 september (amerikanskt datumformat)